.

Varianti
Femminili: Christabella, Christabelle, Christobel
Ipocoristici: Chris, Christa, Bel

Origine e diffusione
Nome di origine incerta, parrebbe inventato da romanzieri inglesi del Medioevo: Yonge ne documenta l'uso tra il 1538 e il 1652 a Crayke (Yorkshire), e poi nel 1727 in Cornovaglia. Venne poi usato nel 1816 dal poeta britannico Samuel Taylor Coleridge per la sua opera Christabel, grazie alla quale la diffusione del nome aumentò nel XIX secolo. 

Apparentemente, si tratta di un composto di Christ (derivabile anche da altri nomi, come Christina) e il suffisso -bella/-bel. Potrebbe anche essere stato influenzato da Cristóbal, la forma spagnola di Cristoforo.

Persone

Christabel Pankhurst, attivista britannica
Alice Christabel Montagu Douglas Scott, nome completo di Alice, duchessa di Gloucester

Varianti
Christabelle Borg, cantante e conduttrice televisiva maltese
Christobelle Grierson-Ryrie, modella neozelandese

Il nome nelle arti
Christabel è un personaggio del film del 1912 Robin Hood, diretto da Étienne Arnaud ed Herbert Blaché.
Christabel è un personaggio del film del 1950 La seduttrice, diretto da Nicholas Ray.
Christabella è un personaggio del film del 2006 Silent Hill, diretto da Christophe Gans.
Christabella Andreoli è un personaggio del film del 1997 L'avvocato del diavolo, diretto da Taylor Hackford.
Christabel LaMotte è un personaggio del romanzo di Antonia Susan Byatt Possessione, e del film del 2002 da esso tratto Possession - Una storia romantica, diretto da Neil LaBute.
 Christabel è la protagonista dell'omonimo poema di Samuel Taylor Coleridge. Il poemetto è un racconto fantastico, che include molti elementi tipici del gotico e del romanticismo.

Note

Bibliografia

Prenomi composti
Prenomi di origine letteraria